Ел Судадеро има више значења:

 Ел Судадеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Судадеро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику